Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Кубань» в Чемпионатах СССР, России, национальных кубках и еврокубках.

Данные о выступлениях «Кубани» c 1928 по 1946 годы полностью не восстановлены, поэтому нет уверенности в их достоверности, за исключением участия игроков «Динамо» во Всесоюзном первенстве 1935 года.

В чемпионатах СССР

В составе сборной города

III и II группа

Класс «Б»

Класс «А» 

 Примечание.
* На финальном этапе не игрались матчи с командами из своей подгруппы предварительного этапа, при этом сохранялись все очки (показатели), набранные на предварительном этапе.

II, I и высшая лиги 

 Примечание.
* На финальном этапе сохранялись все очки (показатели), набранные на предварительном этапе.

Всего в чемпионатах СССР:

В чемпионатах России 

 Примечание.
* На финальном этапе учитывались игры I этапа с командами своей группы.

Всего в чемпионатах России:

В национальных кубках 
Исходы и голы указаны по итогам основного и дополнительного времени встреч, без учёта послематчевых пенальти.

СССР 

* В матче 1/64 финала присуждена техническая победа со счётом 3:0. 
** Техническое поражение со счётом 0:3.

Всего в кубках СССР:

России 

Всего в кубках России:

В еврокубках 

Всего в еврокубках:

Примечания 

 
Кубань